Steinvorth ist der Name von

 Heinrich Steinvorth (1817–1905), deutscher Gymnasial-Oberlehrer, Naturkundler und Erforscher der hannoverschen Flora
 Ulrich Steinvorth (* 1941), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch
 Steinfort
 Steinfurt